Ледков — русская и ненецкая (образована в XIX веке при крещении ненцев, присвоена роду Паханзеда (Паханзяда) — «не имеющий корней») фамилия. Известные носители:

 Ледков, Алексей (более известен под именем Джейк Цакали́дис; род. 1979) — греческий баскетболист.
 Ледков, Василий Николаевич (1933—2002) — ненецкий поэт, прозаик и переводчик.
 Ледков, Григорий Петрович (род. 1969) — депутат Государственной Думы РФ шестого созыва, Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
 Ледков, Николай Егорович (1919—1983) — советский государственный деятель.

Примечания